W Polsce 
 Kowiesy – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Kowiesy 
 Kowiesy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Bielany 
 Kowiesy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów
 Kowiesy – gromada w powiecie skierniewickim